Jorge I de Constantinopla — Patriarca de Constantinopla entre 679 e 686

 Đurađ Branković  — rei da Sérvia entre 1427 e 1456

 Jorge I da Grã-Bretanha — rei da Grã-Bretanha entre 1 de Agosto de 1714 e 11 de Junho de 1727; primeiro manarca da Casa de Hanôver

 Jorge I da Grécia — rei da Grécia entre 1862 e 1913, primeiro monarca da dinastia Glücksburg da Grécia moderna

 Jorge I da Saxônia  — rei da Saxônia entre 19 de junho de 1902 e 15 de outubro de 1904

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história

de:Liste der Herrscher namens Georg#Georg I.